St. vz.39 () — чехословацкий средний танк. Ранее был известен под именами V-8-H и ST-39.

Краткая история 
Идея о танке возникла в конце 1937 года, так как старые танки LT vz.35 и LT vz.34 не удовлетворяли требованиям чехословацкой армии. Проектный танк предполагалось использовать для поддержки пехоты и кавалерии. За работу принялись фирмы Škoda и ČKD. Проект был назван V-8-H.

Первый прототип поступил в 1938 году, до августа проходил ходовые испытания и подвергался модернизациям. Итого за время испытаний проехал более 12 тысяч километров (из них более 5 тысяч на пересечённой местности). Осенью 1938 года был принят на вооружение и начал поставляться на экспорт. После захвата немцами Чехословакии некоторое время проходил испытания параллельно с PzKpfw III. Поставлялся Румынии во время войны. Единственные уцелевшие два экземпляра в 1945 году были возвращены Чехословакии, но из-за устаревшей конструкции были разобраны.

Технические данные 
 Масса: 16200 кг
 Экипаж: 4 чел. (командир, водитель, стрелок, радиотелеграфист)
 Длина: 5350 мм
 Ширина: 2270 мм
 Высота: 2340 мм
 Вооружение: 47-мм пушка Škoda A9 и два 7,92-мм пулемёта ZB vz.37
 Боекомплект: 80 снарядов и 3000 патронов
 Прицелы: один оптический монокулярный
 Лобовая броня: 32 мм
 Бортовая броня: 25 мм
 Кормовая броня: 20 мм
 Верхняя броня: 12 мм
 Нижняя броня: 12 мм
 Двигатель: 8-цилиндровый, V-образный, бензиновый Praga NR
 Объём: 14230 см³
 Мощность: 250 л.с.
 Скорость макс.: 43,5 км/ч
 Запас хода: 150 км
 Преодолеваемая стена: 0,8 м
 Преодолеваемый ров: 2 м
 Преодолеваемый брод: 0,9 м
 Средства связи: радиостанция vz.37 (дальность 2 км), телефон

Представлен в играх 
ST vz.39 представлен в игре World of Tanks как чехословацкий прокачиваемый средний танк 4 уровня.

Ссылки 
 ČKD V-8-H\ST vz.38. Средний танк
 Энциклопедия немецких танков Второй Мировой Войны. П.Чемберлен и Х.Дойл. АСТ-Астрель. 2004 г.
Информация о ST vz. 39 на Wiki Wargaming

Танки Чехословакии
Танки по алфавиту
Средние танки
Танки Второй мировой войны
Военная продукция ЧКД